Monestier ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Monestier (Allier) im Département Allier
Monestier (Ardèche) im Département Ardèche
Monestier (Dordogne) im Département Dordogne
Le Monestier im Département Puy-de-Dôme

mit Namenszusatz:
Monestier-d’Ambel im Département Isère
Monestier-de-Clermont im Département Isère
Monestier-Merlines im Département Corrèze
Monestier-Port-Dieu im Département Corrèze
Le Monestier-du-Percy im Département Isère

Monestier ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Monestier (1930–1992), französischer Romanist und Okzitanist

Siehe auch:
Monestièr
Monestiés
Monêtier
Le Monastier